НХЛ у сезоні 1974/1975 — 58-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 9 жовтня 1974. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 17 травня 1975 між Філадельфія Флайєрс та Баффало Сейбрс перемогою «Флайєрс» 2:0 в матчі та 4:2 в серії. Це була друга поспіль перемога в Кубку Стенлі «Філадельфія Флайєрс».

Регулярний сезон 
Цього сезону ліга поповнилась двома клубами «Вашингтон Кепіталс» та «Канзас-Сіті Скаутс», через що збільшилась кількість матчів у регулярному чемпіонаті з 78 до 80. Також змінили розподіл клубів по дивізіонам, замість Східного та Західного з'явились дві конференції: Конференція Принца Уельського з дивізіонами — Адамса та Норріса, Конференція Кларенса Кемпбела з дивізіонами — Патрик та Смайта.

Одразу три клуби набрали рівну кількість очок: Баффало Сейбрс, Монреаль Канадієнс та Філадельфія Флайєрс по 113. За загальною кількістю перемог — 51, чемпіоном стали «Філадельфія Флайєрс».

Боббі Орр став вдруге найкращим бомбардиром, він єдиний захисник в історії НХЛ, який двічі став найкращим бомбардиром.

Підсумкові турнірні таблиці

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Попередній раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Володар Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок 
Джерело: NHL.

Примітки

Посилання 
 Сезон 1974/1975 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезони НХЛ
1974 у хокеї з шайбою
1975 у хокеї з шайбою
1974 у канадському спорті
1975 у канадському спорті